BBC One, première chaîne de télévision de la British Broadcasting Corporation.
BBC Radio 1, station de radio britannique.